Chacun sa vérité peut faire référence à :

Chacun sa vérité ou À chacun sa vérité (Così è (se vi pare)), pièce de théâtre de Luigi Pirandello  créée en 1917 ;

Chacun sa vérité, téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe diffusé en 1987.